

Toponymes

Bagotville, Ville rurale située dans le Comté de Ballina, en Nouvelle-Galles du Sud

Bagotville est une ancienne ville du Québec (Canada) qui fusionna en 1976 avec la ville de Port-Alfred et les paroisses de Grande-Baie pour former la ville de La Baie.
 Aéroport de Bagotville
 Base des Forces canadiennes Bagotville

Homonymie de toponyme